Nikita (canção)
 Nikita (filme)
 Nikita (telessérie)
 Nikita, o Peleteiro — personagem do folclore russo
 La Femme Nikita
 Niquita — típica bebida do arquipélago da Madeira

Desambiguações de antropônimos